Hamadu I o Hamadu Lobbo, emir de Masina.
 Hamadu II, emir de Masina
 Hamadu III, emir de Masina